Kiefer (Oklahoma)
 Kiefer Sutherland

Sobrenome 
 Nicolas Kiefer
 Anselm Kiefer
 Charles Kiefer
 Bruno Kiefer

Ver também 
 Kieffer
 Küfer, Kupffer, Cooper
 Schaedler

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões